Mokrsko (gemeente), een gemeente in Polen
Mokrsko (Polen), een plaats in Polen, zetel van bovengenoemde gemeente
Mokrsko (Tsjechië), een plaats in Tsjechië